El término almácigo puede aludir a:

 almácigo o semillero, el sitio en que se siembran semillas para su posterior trasplante.

Botánica 
 Bursera simaruba, un árbol de la familia de las burseráceas.
 Pistacia lentiscus, árbol de la familia de las anacardiáceas.

Localidades 
Almácigo Alto, barrio del municipio de Yauco en el estado libre asociado estadounidense de Puerto Rico.
Almácigo Bajo, barrio del municipio de Yauco en el estado libre asociado estadounidense de Puerto Rico.
Villa Los Almácigos, municipio de la provincia de Santiago Rodríguez, en la República Dominicana.